Commandos 3: Destination Berlin () — компьютерная игра в жанре RTT от испанского разработчика Pyro Studios и издателя Eidos Interactive. Издана в октябре 2003 года.

Игровой процесс 
Игра является продолжением трёх предыдущих игр из серии Commandos. В ней игроку предстоит, управляя отрядом диверсантов, пройти ряд миссий в ходе Второй мировой войны. Игра близка к предыдущей — Commandos 2: Men of Courage, однако имеет ряд существенных отличий. Ряд игроков считает, что они произошли не в лучшую сторону — в частности, в отличие от остальных игр, невозможно осуществлять быстрый выбор оружия с помощью клавиатуры. Коснулись изменения и технической части, и игрового процесса. Сократилась численность отряда — игроку предстоит управлять следующими бойцами:
 Зелёный берет
 Снайпер
 Морпех
 Сапёр
 Шпион
 Вор
 Союзные солдаты
К тому же есть союзники, действующие самостоятельно.

Нововведения 
 Новые типы оружия, которые соответствуют реальным прототипам Второй мировой войны: тяжёлые пулемёты, автоматы, мортиры и артиллерия.
 Система обзора позволяет вращать камеру в любом направлении и масштабировать местность. В итоге игрок может более эффективно расставлять членов отряда.
 Возможность использовать во время прохождения новую боевую технику: мотоциклы, джипы, грузовики и танки.
 Каждый член в отряде обладает специальными навыками: физическая сила, проворство, маскировка, лазанье по сложным преградам и многое другое.
 Возможность играть по сети в различных режимах: захват флага и обычное сражение. При большом количестве игроков можно настроить команды.

Миссии 
Игра разделена на 3 независимых кампании, в каждой из которых несколько миссий.
 Обучение.
 Базовая тренировка.
 Расширенная тренировка.
 Сталинград.
 Убейте вражеского снайпера.
 Защитите генерала О’Доннела.
 Нейтрализуйте предателя.
 Центральная Европа.
 Проникните на станцию.
 Проникните в поезд.
 Остановите минирование путей.
 Доберитесь до двигателя.
 Захватите город.
 Устройте засаду на конвой.
 Нормандия.
 Ослабьте подкрепления нацистов.
 Уничтожьте корабли.
 Штурм берега.

Примечания

Ссылки 
 

Commandos
Компьютерные игры 2003 года
Компьютерные игры, разработанные Pyro Studios
Игры для Windows
Продолжения компьютерных игр
Сталинградская битва в культуре
Компьютерные игры о Второй мировой войне
Компьютерные игры, разработанные в Испании